

Musique 
 Un opéra est une œuvre d'art lyrique, et par métonymie :
 l'opéra (ou « art lyrique ») est le genre musical regroupant ce type d'œuvres ;
 un opéra est le bâtiment dans lequel on joue ce type d'œuvres ;
 l'opéra est une institution qui organise les représentations d'opéras.
 L'opéra chinois est un genre musical.

Titre 
 Opéra (Opera), film italien de Dario Argento sorti en 1987.

Toponyme 

 Opéra, un quartier de la ville de Marseille, en France, où est situé l'opéra municipal de Marseille ;
 Opéra, une station de métro de la ville de Paris (des lignes 3, 7 et 8), en France ;
 Opera, une commune de la province de Milan, en Italie ;
 Opéra, une station du métro de Hô Chi Minh-Ville au Vietnam ;
 l’avenue de l'Opéra, une voie de Paris qui mène à l’opéra Garnier.

Autres 
Opéra ou opéra peut aussi désigner :
 Opéra, un parfum d'Ed. Pinaud lancé en 1943 ;
 Opéra, une loge maçonnique ;
 un opéra, une spécialité pâtissière au chocolat et au café ;
 Opera, un navigateur web ;
 OPERA, l’acronyme de «  », désignant une expérience sur les neutrinos en collaboration entre le CERN et le laboratoire du Gran Sasso.

Voir aussi 
Le mot opéra peut être associé à d’autres mots pour désigner :
 un opéra bouffe, opéra traitant d'un sujet comique ou léger ;
 l’opéra-comique, un genre lyrique où les scènes chantées alternent avec des dialogues parlés ;
 un opera seria, opéra de tradition et de langue italienne pratiqué au  ;
 Opéra Magazine, un mensuel spécialisé, consacré à l'actualité de l'art lyrique.
 

Homonymie de titre